Leo  o constel·lació del Lleó
 LEO (Low Earth Orbit) o òrbita terrestre baixa òrbita per a satèl·lits artificials amb una altura sobre el nivell del mar
 Leo  o lleó (astrologia)
 Leo Nemaeus  o Lleó de Nemea, fera que infonia terror als camps de Nemea, a l'Argòlida
 Leo Minor, constel·lació de l'hemisferi nord
 Leo (pel·lícula), pel·lícula del 2000 dirigida per José Luis Borau
 Toponímia:
 Leo-Cedarville població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 San Leo ciutat d'Itàlia a la regió de l'Emília-Romanya, província de Rímini 
 St. Leo (Florida)
 St. Leo (Minnesota)
 Biografies:
 Prenom:
 Leo Africanus
 Leo o Léonin (Regne de França, 1150 - 1201 o 1210), organista i mestre de capella de l'església Beate Maria Virginis
 Leo  o Lleó II (emperador) (467 - 474), emperador Romà d'Orient 
 Leo II o Papa Lleó II
 Leo  o Lleó IV el Khàzar (Constantinoble, 750- 780) emperador romà d'Orient del 775
 Leo  o Papa Lleó VI
 Leo  o Lleó VI el Filòsof (865-911), emperador romà d'Orient del 886 al 911
 Leo  o Lleó XII
 Leo  o Lleó XIII
 Leo  o Lleó de Metapont filòsof pitagòric grec natural de Metapontum. L'esmenta Iàmblic (Pythag. Vit. 100.36) que no en
 Leo  o Lleó (prefecte), prefecte del pretori d'Orient sota l'emperador Anastasi I de Bizanci 
 Leo  o Lleó (metge), metge que visqué vers el segle VIII o el segle IX autor d'una obra de medicina en set volums
 Leo  o Lleó (pintor), pintor grec de fets i època desconeguts 
 Leo Maleinus o Lleó Malí, funcionari imperial romà d'Orient, governador de diverses ciutats de l'imperi com Hierax i Stylos i algunes
 Cognom:
 Jana Leo (Madrid, 1965), artista espanyola
 Melissa Leo (Nova York, 1960), actriu estatunidenca 
 Leonardo Leo (San Vito dei Normanni, Bríndisi, 1694 - Nàpols, 1744), compositor italià de l'escola napolitana